Ока има више значења:

Топоними

Реке

Русија 

 Ока (река), река у европском делу Русије, притока Волге
  — река у Источном Сибиру, притока Ангаре
  — река у Башкортостану, -{приток }-
 , река у Тверској области, притока Куње
 , река у Западном Сибиру, -{приток }-

Шпанија 

 , река у северној Шпанији, притока Ебра

Насеља

Италија 

 Ока (Варезе), насеље у округу Варезе
 Ока (Верона), насеље у округу Верона
 Ока (Кунео), насеље у округу Кунео

Канада 

 , село у Квебеку

Русија

Остало 

 Ока (мера), јединица тежине у Османском царству (1,2829 -{kg}-)
 Ока (кромпир), врста кромпира
 Ока (авион), врста јапанског авиона за камиказе